S1NGLE (stripreeks), een Nederlandse stripreeks sinds 2001
 S1NGLE (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 2008